Галия Измайлова:
 Измайлова, Галия Баязитовна (1923—2010) — советская балерина.
 Измайлова, Галия Гилязевна (1909—1983) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.